Сабін Аппельманс виграла титул, перемігши у фіналі Зілке Маєр з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Забіне Гак (1-ше коло)
  Іріна Спирля (півфінал)
  Сандра Чеккіні (2-ге коло)
  Барбара Ріттнер (чвертьфінал)
  Сабін Аппельманс (переможниця)
  Сандра Качіч (1-ше коло)
  Леа Жирарді (1-ше коло)
  Ай Суґіяма (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Zagreb Open Draw

1995
Тур WTA 1995